Keyport può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Keyport (New Jersey)
Keyport (Washington)